Chiosso ist der Familienname folgender Personen:
 Leo Chiosso (1920–2006), italienischer Liederdichter
 Remo Chiosso (1947–2007), italienischer Spieleautor
 Renzo Chiosso (1877–1949), italienischer Drehbuchautor